«Стриптиз» () — кинофильм 1996 года, снятый режиссёром Эндрю Бергманом.

Сюжет 
В трудных жизненных обстоятельствах оказалась молодая разведённая женщина Эрин Грант, суд оставил её дочь с отцом — глуповатым бездельником и нахалом, а она сама лишилась работы. Единственным местом, куда ей удалось устроиться, был стрип-клуб, где она оказалась лучшей танцовщицей. Несмотря на то, что она работает в заведении с такой репутацией, в нём находятся чуткие и отзывчивые люди: танцовщицы, некоторые посетители и огромный добрый вышибала, готовый помочь Эрин вернуть ей дочь. Но однажды в клуб зашёл сексуально озабоченный конгрессмен Дэвид Дилбек, увидел, как танцует Эрин, и ему захотелось с ней переспать. Это привело избирательную команду Дилбека в ужас, ведь приближаются выборы. Поэтому в округе начинают твориться странные и страшные вещи. Но Эрин не собирается поддаваться похоти политика-извращенца и берёт его самого в заложники.

В ролях 
 Деми Мур — Эрин Грант
 Винг Рэймс — Шэд
 Роберт Патрик — Даррел Грант
 Бёрт Рейнольдс — конгрессмен Дэйв Дилбек
 Арманд Ассанте — лейтенант Эл Гарсия
 Рена Риффель — Тиффани
 Румер Уиллис — Анджела Грант
 Барбара Элин Вудс — Лорелей
 Шивон Фэллон — Рита Грант
  — Малкольм Молдовски
В роли Анджелы Грант, дочери Эрин, снялась Румер Уиллис — дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса.

Награды и номинации 
В 1997 году фильм получил награду «Золотая малина» в 6 категориях: 

 «Худший фильм» (Майк Лобелл),
 «Худшая актриса» (Деми Мур), 
 «Худший режиссёр» (Эндрю Бергман), 
 «Худший сценарий» (Эндрю Бергман), 
 «Худшая песня» (Марвин Монтгомери),
 «Худший актёрский дуэт» (Деми Мур и Бёрт Рейнольдс),

и номинацию в категории «Худшая мужская роль второго плана» (Бёрт Рейнольдс). 

В 2000 году фильм получил награду «Золотая малина» в категории «Худшая картина десятилетия».

Саундтрек 
Саундтрек к фильму под названием «Striptease: Music From The Motion Picture Soundtrack» был выпущен 25 июня 1996 года на американском лейбле «Capitol Records».

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Фильмы о стриптизе
Фильмы-драмы США
Экранизации литературных произведений
Фильмы Castle Rock Entertainment
Фильмы США 1996 года
Эротические фильмы 1990-х годов